

Persone 
 Guido da Vico (...-1150) – cardinale italiano
 Tommaso da Vico (XV secolo-1531) – medico italiano

Pagine correlate 
De Vico – pagina di disambiguazione
Di Vico (disambigua) – pagina di disambiguazione
Vico – pagina di disambiguazione